1. Liga oder Erste Liga steht für:
 Bundesliga, umgangssprachlich für die höchste Spielklasse in den meisten Sportarten in Deutschland und Österreich
 Liste der höchsten Sportligen in Deutschland
 Liste der höchsten Sportligen in Österreich
 1. Liga (Schweiz), eine Spielklasse in den meisten Sportarten in der Schweiz
 Liste der höchsten Sportligen in der Schweiz

Fußball:
 1. Amateurliga, bis in die 1970er die höchste Amateurklasse in den süddeutschen und südwestdeutschen Landesverbänden des DFB
 Fortuna liga (Slowakei)
 1. Liga (Polen), die zweithöchste Spielklasse im Fußball in Polen
 Erste Liga der Republika Srpska
 Erste Liga der Föderation Bosnien und Herzegowina
 Erste Liga der Herceg-Bosna
 Football League One, heutige dritthöchste Spielklasse im englischen Fußball
 Erste Liga, bis 2018 der Name der zweithöchsten Spielklasse im österreichischen Fußball, siehe 2. Liga (Österreich)
 Erste Liga (Kasachstan), die zweithöchste Spielklasse im kasachischen Fußball

Eishockey:
 1. Liga im deutschen Eishockey, die zweithöchste Spielklasse im deutschen Eishockey zwischen 1994 und 1998, dritthöchste Spielklasse in der Saison 1998/99, siehe Eishockey-Oberliga#1. und 2. Liga 1994 bis 1999
 1. Liga (Eishockey) 1. Liga im Schweizer Eishockey, frühere Bezeichnung der Regio League
 1. Liga West, in der Saison 2015/16 die vierthöchste Spielklasse im Eishockey in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland, siehe Eishockey-Regionalliga#Regionalliga West
 1. Liga (Tschechien), die zweithöchste Spielklasse im Eishockey in Tschechien
 1. Liga (Slowakei), die zweithöchste Spielklasse im Eishockey in der Slowakei
 1. Liga (Tschechoslowakei), die höchste Spielklasse im Eishockey in der Tschechoslowakei
 Erste Liga (Eishockey), südosteuropäische Eishockeyliga mit Mannschaften aus Ungarn, Rumänien und Österreich

Siehe auch:
 1. Division
 Premier League (Begriffsklärung)